Parlamentsvalet i Storbritannien 1910 kan syfta på:

Parlamentsvalet i Storbritannien i januari 1910
Parlamentsvalet i Storbritannien i december 1910